Вильяррин-де-Кампос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы